I Do Not Want What I Haven’t Got () — второй студийный альбом ирландской исполнительницы Шинейд О'Коннор, выпущенный в марте 1990 года на Chrysalis Records.

Альбом получил крайне высокие оценки от критиков и СМИ, он включает её самый известный сингл «Nothing Compares 2 U», ставший #1 в более чем 17 странах и одним из самых продаваемых
синглов. Альбом также возглавил мировой чарт и стал #1 во всех странах в 1990. Другой сингл The Emperor's New Clothes возглавил Modern Rock Tracks чарт.

Номинации и награды 
Альбом номинировался на 4 премии Грэмми в 1991, выиграл премию «За лучшее альтернативное музыкальное исполнение» и «Песня года». Однако О’Коннор отказалась от премии и награды, заявив что для неё эта премия не более, чем обман.

В 2003 году альбом был помещен на 406 место в списке 500 величайших альбомов за всю историю журнала «Роллинг Стоун».

Список композиций 
Альбом 1990:

Издание 2009 (включает ещё один диск с бонус-треками):

Продажи и позиции в чартах 
Во всем мире было продано около 8 миллионов копий альбома.

Примечания 

Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums